Димитър Андонов Ципушев е български търговец и общественик от късното българско възраждане в Македония.

Биография 
Роден е в македонския град Радовиш, тогава в Османската империя, днес в Северна Македония. Занимава се с търговия и рентиерство и е виден член на Радовишката българска община. Дарява големи суми пари на Вътрешната македоно-одринска революционна организация. Умира вследствие на сръбски терор, след като Радовиш попада в Сърбия през 1913 година. Малко след него умира и жена му Мария Ципушева. Баща е на революционера Коце Ципушев и на Вангелия Ципушева, жена на Ташо Андонов Дацев и майка на свещеник Димитър Ташев.

Родословие

Бележки 

Български общественици от Македония
Български търговци
Родени в Радовиш
Починали в Радовиш
Димитър